Sando kan syfta på följande platser:

 Sando (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Sando (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar